Iowa ():
 IOWA — русско-белорусская поп-рок-группа.
 Iowa — альбом ню-метал-группы Slipknot.
 Айова () — штат в США.

См. также 
 Айова (значения)